Röd Front kan avse:

Röd Front-Förbundet
Röd Front (Stockholm), tidigare maoistisk samarbetsorganisation i Stockholm
Röd Front, benämning på Kommunistiska partiets 1 maj-firande

Se även
Roter Frontkämpferbund, paramilitär grupp i Weimarrepubliken